Кри́стофер Пол Массоли́а (; род. 29 марта 1992, Миннеаполис, Миннесота, США) — американский актёр, известный по роли в фильме «История одного вампира».

Биография 
Крис Массолиа родился в Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье Кристофера и Карен Массолиа. Отец работает мануальным терапевтом, а мать — домохозяйка. Его родители набожные христиане, по идеологии — республиканцы. Массолиа вырос фанатом христианской поп-музыки. Крис был одарённым ребёнком, поэтому учился на дому, уроки ему преподавала мама. В то время как его ровесники учились в третьем классе, Массолиа изучал предметы 8-го класса. В возрасте 13-ти лет он поступил онлайн в университет (в курсе были такие предметы, как психология развития, библеистика, алгебра и история США). Помимо этого Массолиа изучал джиу-джитсу, играл на пианино, учился танцевать хип-хоп, изучал амслен (американский язык жестов для слабослышащих) и верховую езду. В 2009 году семейство Массолиа отказалось от переезда в Голливуд, чтобы сохранить дом в Миннеаполисе, несмотря на то, что Крис должен часто бывать в Голливуде.

Карьера 
Массолиа в школьные годы начал ходить на занятия по актёрскому мастерству в своём родном городе Миннеаполис. Параллельно принимал участие в прослушиваниях для съемок в рекламе, записывая для этого аудиокассеты. Его первые работы были использованы фирмами Target, Marshall Field's, PepsiCo и Best Buy. Сниматься Массолиа начал в 2003 году под именем «Крис Келли» (иногда появляется под именем «Крис Дж. Келли»). В том же году Массолиа был избран на роль десятилетнего Шона в фильме Николь Кидман «Рождение», но семья ему не разрешила появиться голым на экране с обнаженной взрослой женщиной. С 2008 года Крис стал использовать фамилию Массолиа.

Увлечения 
 Главная страсть Массолиа — автомобили. Он бы хотел писать статьи для автомобильных журналов, чтобы иметь возможность тестировать новые машины до их официального выхода.

Фильмография

Примечания

Ссылки